Matcherna i grupp B i världsmästerskapet i futsal 2012 pågick från 2 till 8 november 2012.

Panama mot Marocko

Spanien mot Iran

Marocko mot Iran 

Notera att Soufiane El Mesrar (Marocko) fick ett gult kort vid den 32:a spelminuten, trots att han ej spelade.

Spanien mot Panama

Iran mot Panama

Marocko mot Spanien 

Notera att Younes Kelkaghi (Marocko) fick ett gult kort vid den 33:e spelminuten, trots att han ej spelade.

Referenser 

Grupp B